Кайахога — округ в Огайо.
 Кайахога — река в Огайо.
 USCGC Cuyahoga (WIX-157) — сторожевой катер 1927 года.

См. также 
 Кайахога-Валли — национальный парк в США.
 Кайахога-Фоллз — город в Огайо.